Swastika est la soixante-neuvième histoire de la série Tif et Tondu de Will et Stephen Desberg. Elle est publiée pour la première fois dans le journal Spirou du  au .

Univers

Résumé 
Cachés en Amérique du Sud, les derniers Nazis et leur chef Adolf Hitler savent qu'ils vont bientôt mourir de vieillesse. Leur seul recours est le Tor-Kal-Yasch, un élixir de jouvence dont le professeur M, un immortel, détient le secret. Pour en fabriquer assez, les nouveaux alliés s'enfoncent dans la jungle amazonienne afin de récupérer du venin d'un serpent très rare.

Appelés par un ami, Tif, Tondu et Dalila, descendante de victimes de la Shoah, affrontent les nazis à New York, au Brésil, enfin en Amazonie, où il s'avère que le serpent recherché s'est éteint par hybridation. Les nazis et M assassinent alors un autre immortel pour prendre sa réserve de venin.

Tif et Tondu arrivent trop tard pour empêcher les nazis de boire l'élixir (de même que Tif, par méprise), mais alors tous redeviennent enfants! M a en effet trahi ses associés pour récupérer leur trésor de guerre. Il enlève Adolf Hitler et le force à retrouver la cache secrète du Reich au Kenya.

Tif, Tondu et Dalila arrivent les premiers à la cache et tentent d'en sortir le trésor, mais M, Hitler et leurs alliés sur place les neutralisent avant de s'enfuir avec Tif en otage. Or, non seulement Tif parvient à bazarder le trésor sur la route, mais en plus, ils se trompent de chemin et arrivent dans un pays communiste, ravi de capturer quelques nazis. M finit dans un hospice d'où il jure de s'évader.

Personnages

Historique

Publication

Revues

Album

Liens externes 
 
  
  

Album de bande dessinée sorti en 1983
Album Dupuis
Histoire de Tif et Tondu
Histoire publiée dans Spirou
Histoire publiée pour la première fois en 1983